De Mars superliga 1997/1998 was het vijfde seizoen in de hoogste afdeling van het Slowaakse voetbal sinds de vreedzame ontmanteling van Tsjecho-Slowakije. Aan de competitie deden zestien clubs mee. Titelverdediger was 1. FC Košice, dat de titel wist te prolongeren. De twee nieuwkomers wisten zich beide te handhaven in de hoogste afdeling: Ozeta Dukla Trenčín eindigde als vierde, MFK Ružomberok als elfde.

Eindstand

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Zie ook
Slowaaks voetbalelftal in 1997
Slowaaks voetbalelftal in 1998

Slowaakse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1997/98